Оякюла (Ojaküla) — назва географічних об'єктів Естонії.

 Оякюла — село у волості Віру-Ніґула повіту Ляене-Вірумаа.
 Оякюла — село у волості Гійумаа повіту Гійумаа.
 Оякюла — село в міському самоврядуванні Пайде повіту Ярвамаа.